Kremer ist ein Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Kramer.

Namensträger

A 
 Alexandra Kremer (1958/1959–1999), deutsche Triathletin
 Alfred von Kremer (1828–1889), österreichischer Orientalist und Diplomat
 Alfred Kremer (1895–1965), deutscher Maler
 Andrzej Kremer (1961–2010), polnischer Jurist, Diplomat und Politiker
 Anne Kremer (* 1975), luxemburgische Tennisspielerin
 Anne-Kathrine Kremer (* 1987), deutsche Fußballspielerin
 Armin Kremer (* 1968), deutscher Rallyefahrer

B 
 Bernd Kremer (* 1947), deutscher Chirurg
 Bernd Mathias Kremer (* 1945), deutscher Verwaltungsjurist
 Bruno P. Kremer (* 1946), deutscher Biologe und Sachbuchautor

C 
 Carsten Kremer, deutscher Rechtswissenschaftler
 Christoph Jakob Kremer (1722–1777), Historiker und Jurist
 Clemens Kremer (1930–2000), deutscher Komponist

D 
 Dana Kremer (* 1997), deutsche Tennisspielerin
 Detlef Kremer (1953–2009), deutscher Germanist und Literaturwissenschaftler
 Dieter Kremer (* 1942), deutscher Romanist und Sprachwissenschaftler

E 
 Eduard Kremer (1881–1948), deutscher Politiker und Jurist
 Erwin Kremer (1937–2006), deutscher Motorsportler und Fahrzeugkonstrukteur

F 
 Frank Kremer (* 1960), deutscher Fußballspieler
 Franz Kremer (1905–1967), deutscher Fußballmanager

G 
 George Kremer (1775–1854), US-amerikanischer Politiker
 Gerard de Kremer, bekannt als Gerhard Mercator (1512–1594), deutscher Kartograph
 Gidon Kremer (* 1947), lettischer Violinist

H 
 H.-Hugo Kremer (* 1965), deutscher Wirtschaftspädagoge
 Hans Kremer (* 1954), deutscher Schauspieler und Sprecher
 Hans-Werner Kremer (* 1945), deutscher Fußballspieler
 Harry A. Kremer (* 1929), deutscher Verwaltungsjurist
 Henry Kremer (1907–1992), britischer Industrieller
 Hermann Kremer (1941–2021), deutscher Mediziner und Kunstmäzen

I 
 Ilja Semjonowitsch Kremer (1922–2020), russischer bzw. sowjetischer Historiker und Germanist

J 
 Jacob Kremer (1924–2010), deutscher Theologe und Priester

 Johannes Kremer († 1439 oder 1440), geistlicher Dchriftsteller, Kartäuser
 Johannes Leodegar Kremer (1893–1944), deutscher Pallottinerbruder und Opfer des Nationalsozialismus
 Józef Kremer (1806–1875), polnischer Philosoph und Kunsthistoriker
 Jürgen Kremer (* 1959), deutscher Mathematiker
 Jutta Kremer (* 1957), deutsche Rechtswissenschaftlerin, Verwaltungsjuristin, Ministerial- und politische Beamtin (SPD)

K 
 Karin Kremer (1939–2019), deutsche Künstlerin
 Karl Kremer (1915–2009), deutscher Chirurg
 Klaus Kremer (1927–2007), deutscher katholischer Theologe und Dogmatiker

M 
 Manfred Kremer (1939–2021), Mitgründer des Motorsport-Rennstalls Kremer Racing
 Marcos Kremer (* 1997), argentinischer Rugby-Union-Spieler
 Marie Kremer (* 1982), belgische Schauspielerin
 Marita Kremer (1897–1980), deutsche Bibliothekarin
 Martin Kremer (1898–1971), deutscher Tenor
 Matthias Kremer (genannt Peltzer; 1465–1557), deutscher katholischer Theologe und Hochschullehrer
 Max Kremer (* 1989), deutscher Fußballspieler
 Michael Kremer (* 1964), US-amerikanischer Ökonom
 Mira Kremer (1905–1987), deutsche Schachspielerin
 Mitzi Kremer (* 1968), US-amerikanische Schwimmerin

P 
 Paul Kremer (* 1943), luxemburgischer Philosoph

 Petra Kremer (* 1966), deutsche Basketballspielerin
 Philipp Kremer (1886–1965), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Philipp Franz Kremer (1765–1854), deutscher Jurist, Abgeordneter und Kaufmann

R 
 Raymundus Joannes de Kremer (1887–1964), belgischer Schriftsteller
 Rudolph Kremer (* 1978), deutscher Autor und Lehrer

S 
 Simon Kremer (* 1985), deutscher Journalist, Buchautor und Kolumnist

T 
 Theodor Kremer (1846–1927), deutscher Architekt

W 
 Warren Kremer (1921–2003), US-amerikanischer Comiczeichner
 Wilhelm Kremer (1915–1997), deutscher Kommunalpolitiker (SPD)
 Willi Kremer-Schillings, deutscher Autor, Manager und Nebenerwerbslandwirt
 Willibert Kremer (1939–2021), deutscher Fußballtrainer
 Wolfgang Kremer (* 1945), deutscher Schwimmer

Familienname
Berufsname
Deutscher Personenname